Klaproth steht für:

 Klaproth (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite

Klaproth ist der Familienname folgender Personen:
 Christian August Ludwig Klaproth (1757–1812), preußischer Beamter, Geheimer Kriegsrat, Archivar im Geheimen Staatsarchiv
 Heinrich Julius Klaproth (1783–1835), deutscher Orientalist, Sinologe und Forschungsreisender
 Martin Heinrich Klaproth (1743–1817), deutscher Chemiker
 Paul Klaproth (1862–1947), deutscher Kommerzienrat, Generalkonsul, Industrie- und Wirtschaftsführer

Siehe auch:
 Claproth
 Klapproth